16. længdegrad kan henvise til:

 16. vestlige længdekreds
 16. østlige længdekreds